Aspremont kan syfta på:

 Aspremont, Hautes-Alpes, fransk kommun i departementet Hautes-Alpes
 Aspremont, Alpes-Maritimes, fransk kommun i departementet Alpes-Maritimes